Solfanger har flere betydninger:

 Solcellepanel – elektricitet
 Solvarmepanel – solopvarmet vand